Il singolare del torneo di tennis Bremar Cup 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Virginia Wade 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Virginia Wade (finale)
 Billie Jean King (Campionessa)

 Betty Stöve (semifinali)
 Renáta Tomanová (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bremar Cup 1977